Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2005 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

ЦСКА (Москва)

Спартак (Москва)

Локомотив (Москва)

Рубин (Казань)

Москва

Зенит (Санкт-Петербург)

Торпедо (Москва)

Динамо (Москва)

Шинник (Ярославль)

Томь (Томск)

Сатурн (Раменское)

Амкар (Пермь)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Крылья Советов (Самара)

Алания (Владикавказ)

Терек (Грозный)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Составы
Списки футболистов России по сезонам